Blah Blah Blah (album), een muziekalbum van Iggy Pop uit 1986.
Blah Blah Blah (Ke$ha en 3OH!3), een single van Ke$ha en 3OH!3 uit 2010.
Blah Blah Blah (Armin van Buuren), een nummer uit 2018.